Neso bezeichnet:

 in der griechischen Mythologie:
 Neso (Nereide), eine der 50 Töchter des Nereus
 Neso (Tochter des Teukros), eine Tochter des Königs Teukros

 einen Mond des Neptun, siehe Neso (Mond)